Хирабаяси — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Хирабаяси, Гордон (1918—2012) — американский социолог.
 Хирабаяси, Тосио — японский футболист.
 См. также 
 Литературная премия имени Тайко Хирабаяси